Katharina Blum elvesztett tisztessége –  Heinrich Böll 1974-ben megjelent regénye
Katharina Blum elvesztett tisztessége – a regényből készült színdarab
Katharina Blum elvesztett tisztessége – a regény 1975-ben bemutatott filmadaptációja